Bola em Jogo é um programa radiofônico de debates sobre futebol transmitido todos os domingos pela Super Rádio Tupi de 12h às 15h.. Inicialmente foi apresentado por Ronaldo Castro, depois por Luiz Ribeiro, ambos desde os anos 1990 e até 2023, apresentado por Gilson Ricardo, sendo ancorado atualmente por Eraldo Leite. O programa já teve como comentaristas Iata Anderson e os falecidos Doalcey Bueno de Camargo e Jorge Nunes. atualmente participam como comentaristas da rádio Rubem Leão e Gérson Canhotinha de Ouro, além de outros convidados — treinadores, árbitros, presidentes de federações, ex-jogadores, etc. tratando principalmente do futebol no Rio de Janeiro e os bastidores do futebol mundial.

Apresentadores 
 Ronaldo Castro (1990-1994)
 Luiz Ribeiro (1996-2017)
 Gilson Ricardo (2017-2023)
 Eraldo Leite (2023-presente)

Comentaristas 
 Atuais
 Gérson Canhotinha de Ouro
 Rubem Leão
 Dé Aranha

 Ex
 Doalcey Bueno de Camargo †
 Jorge Nunes †
 Iata Anderson

† - Falecido quando membro 

Programas de rádio do Rio de Janeiro
Super Rádio Tupi